

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Wróblew – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Wróblew 
 Wróblew – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Skomlin 
 Wróblew – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Ozorków